

Lokalizacje

Niemcy 
 Regenwalde – dawny powiat

Polska 

Nowa nazwa miejscowości:
 Resko

Zobacz też 
 Rügenwalde